Shaver steht für:

 die englische Bezeichnung für einen Rasierapparat
 Shaver (Arthroskopie), ein chirurgisches Instrument zur Abtragung von Weichgewebe

Shaver ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Joe Shaver (1939–2020), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Dan Shaver (1950–2007), US-amerikanischer Rennfahrer 
 Eddy Shaver (1962–2000), US-amerikanischer Gitarrist, Arrangeur und Songwriter
 Helen Shaver (* 1951), kanadische Schauspielerin
 James L. Shaver (1902–1985), US-amerikanischer Politiker
 Richard Sharpe Shaver (1907–1975), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Ronald Shaver (* 1951), kanadischer Eiskunstläufer

Siehe auch:
 Shavers